Fyllingen Håndball kan syfta på:

 Fyllingen Håndball Bredde – moderföreningen med dam- och ungdomslag
 FyllingenBergen – herrelitlaget